16 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате. Однако ФИФА отвергла  из-за его задолженности перед ФИФА.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: , , ,  и  (пять команд с наивысшим рейтингом ФИФА) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 10 команд были разбиты попарно и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Второй этап: 10 команд были разбиты попарно и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального турнира (Чемпионата КОНКАКАФ).

Первый этап 

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (5:0).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (2:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3:1).

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (4:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3:1).

Второй этап 

 вышли в финальный турнир по сумме двух матчей (5:1).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3:3),  вышла в финальный турнир, забив больше мячей в гостях.

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (1:1),  вышел в финальный турнир, забив больше мячей в гостях.

 вышел в финальный турнир по сумме двух матчей (6:0).

 была дисквалифицирована за использование не подходящего по возрасту игрока в юношеском турнире,  вышла в финальный турнир автоматически.

1989
КОНКАКАФ
1990